Шваб ():
 Шваб — в России имперского периода название германцев.
 Шваб — фамилия, происходящая от этнической группы немцев швабы.

Фамилия 
 Шваб, Вениамин Андреевич (1908—1985) — советский учёный в области физики.
  (1958—1994) — австрийский драматург.
 Шваб, Густав (1792—1850) — немецкий поэт, писатель, теолог и священник.
 Шваб, Даниэль (род. 1988) — немецкий футболист.
 Шваб, Иоганн Христоф (1743—1821) — немецкий литератор и философ.
 Шваб, Карел (1904—1952) — чехословацкий коммунист, заместитель министра безопасности в 1950—1951.
 Шваб, Карл Карлович (1873—1938) — русский и советский флейтист.
 Шваб, Клаус (род. 1938) — швейцарский экономист, основатель Всемирного экономического форума в Давосе.
 Шваб, Кори (род. 1970) — канадский хоккеист.
 Шваб, Леонид (род. 1961) — русский поэт.
 Шваб, Моисей (1839—1918) — французский этнограф, гебраист, библиотекарь и переводчик.
 Шваб, Томас (род. 1962) — немецкий саночник.
 Шваб, Чарльз (род. 1937) — американский инвестор и финансист.
 Шваб, Чарльз Майкл (1862—1939) — американский предприниматель, президент металлургической компании «Bethlehem Steel».
 Шваб, Штефан (род. 1990) — австрийский футболист.

Населенные пункты 
 Шваб — до 1943 года название села Бутковка в Камышинском районе Волгоградской области.

См. также 
 Швабе